Mit S10 oder S 10 werden bezeichnet:
 die Mühlviertler Schnellstraße (Österreich)
 S10 (Paralympics), eine Starterklasse der Schwimmer in Paralympischen Sportarten
 Droga ekspresowa S10, eine Schnellstraße in Polen
 Preußische S 10, eine Lokomotivbaureihe der Preußischen Staatseisenbahnen
 einen Pickup von Chevrolet: Chevrolet S-Serie
 ein Motorsegler: Stemme S10
 ein Mobiltelefon von Siemens: Siemens S10
 Samsung Galaxy S10, Android-Smartphone von Samsung
 S10 (UPU Standard), ein Standard zur Kennzeichnung für Postsendungen und Pakete
 S10 Einheit für die Flächenhelligkeit des Nachthimmels
 S10 (Sängerin), eine niederländische Sängerin

Abkürzung